El término red social puede referir a:
 Red social, estructura social conformada por individuos u organizaciones interconectadas conectadas mediante lazos interpersonales.
 Red social (sociolingüística), estructura de una comunidad de hablantes particular.
 Red social o La red social, nombres en español de la película The social network.
 Análisis de redes sociales, área de estudio interdisciplinario de redes sociales.
 Servicio de red social, redes sociales en línea, en forma de plataforma digital (véase también medios digitales).